Села:
 Берестки — Донецька область, Покровський район
 Берестки — Харківська область, Лозівський район